Línia 2 (Rodalia de Barcelona)
 R2-D2
 Risc d'explosió, segons la llista de frases R
 Haplogrup R2 del cromosoma Y humà
 Autopista Radial 2